You Can't Do That on Stage Anymore, Vol. 6 — музичний альбом Френка Заппи. Виданий 1992 року лейблом Rykodisc. Загальна тривалість композицій становить 137 хв : 26 с.

Список пісень

Диск 1 

 The M.O.I. Anti-Smut Loyalty Oath — 3:01
 The Poodle Lecture — 5:02
 Dirty Love — 2:39
 Magic Fingers — 2:21
 The Madison Panty-Sniffing Festival — 2:44
 Honey, Don't You Want a Man Like Me? — 4:01
 Father O'Blivion — 2:21
 Is That Guy Kidding or What? — 4:02
 I'm So Cute — 1:39
 White Person — 2:07
 Lonely Person Devices — 3:13
 Ms. Pinky — 2:00
 Shove It Right In (comprende She Painted Up Her Face, Half A Dozen Provocative Squats e Shove It Right In) — 6:45
 Wind up Workin' in a Gas Station — 2:32
 Make a Sex Noise — 3:09
 Tracy Is a Snob — 3:54
 I Have Been in You — 5:04
 Emperor of Ohio — 1:31
 Dinah-Moe Humm — 3:16
 He's So Gay — 2:34
 Camarillo Brillo — 3:09
 Muffin Man — 2:25

Диск 2 

 NYC Halloween Audience — 0:46
 The Illinois Enema Bandit — 8:04
 Thirteen — 6:08
 Lobster Girl — 2:20
 Black Napkins — 5:21
 We're Turning Again — 4:56
 Alien Orifice — 4:16
 Catholic Girls — 4:04
 Crew Slut — 5:33
 Tryin' to Grow a Chin — 3:33
 Take Your Clothes Off When You Dance — 3:46
 Lisa's Life Story — 3:05
 Lonesome Cowboy Nando — 5:15
 200 Motels Finale — 3:43
 Strictly Genteel — 7:07

Посилання 

тексти пісень 
Альбоми Френка Заппи